Dactylella — рід грибів родини Orbiliaceae. Назва вперше опублікована 1884 року.

Класифікація 
До роду Dactylella відносять 114 видів:

Примітки

Джерела 
 Grove, W.B. 1884. New or noteworthy fungi. Journal of Botany, British and Foreign. 22:193-201 - P.199

Роди грибів
М'ясоїдні гриби